HIK kan være en forkortelse for:
 Hellerup Idrætsklub – en dansk fodboldklub, som spiller i 2. division.
 Hobro Idræts Klub – en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union.
 Herning Ishockey Klub – amatørafdelingen bag ishockeyklubben Herning Blue Fox.
 Harlev Idræts Klub – en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union.
 Hedehusenes Idrætsklub – moderklub til Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold under Sjællands Boldspil-Union.
 Herning Idrætsklub – en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union
 Herrestrup Idræts Klub – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union.
 Hobrovejens Idræts Klub Aalborg – en dansk volleyballklub med hold i elitedivisionen.
 Hundested Idrætsklub – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union.
 Hårby Idrætsklub af 1981 – en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union.
 FC HIK – en finsk fodboldklub.

Se også 
 Hikke